Кыж — наименование различных географических объектов в Добрянском городском округе Пермского края России.

 Кыж — река, левый приток Вильвы.
 Кыж — деревня.
 Кыж — посёлок.
 Кыж — остановочный пункт Свердловской железной дороги в одноимённом посёлке.
 Северный Кыж — река, левый приток Кыжа.

Примечания